Сируэла ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сиберия. Занимает площадь 202 км². Население — 2199 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 192 км.

Покровителем города считается святая дева де Альтаграсия.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бадахоса
Населённые пункты Бадахоса